Ґаоцзу́н (, «верховний пращур») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Ґаоцзун — третій імператор династії Тан (650–683).
 Ґаоцзун — десятий імператор династії Сун (1127–1162).
 Ґаоцзун — шостий імператор династії Цін (1735–1796).

Храмові імена імператорів